Põdra (Peipsiääre), een dorp in de Estlandse gemeente Peipsiääre
 Põdra (Rõuge), een dorp in de Estlandse gemeente Rõuge